Bergersen ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Bergersen (1891–1977), norwegischer Anatom, Zoologe, Hochschullehrer, Diplomat und Politiker der Arbeiderpartiet
 Rolf Bergersen (1906–1966), norwegischer Sportschütze
 Thomas Bergersen (* 1980), norwegischer Komponist

Siehe auch:
 Bergerson